L'antimoine désigne un élément chimique de numéro atomique 51 noté Sb, ainsi qu'un corps simple. 

Ce corps simple, reconnu depuis les temps préhistoriques, existe sous forme de minéral antimoine à l'état natif, il est par tradition dénommé antimoine natif.

D'un manière générale, le terme antimoine, provenant du mot latin médiéval "antimonium", fait allusion à cette matière minérale d'origine minière et à ses différents composés minéraux ou combinaisons chimiques

  Il existe ainsi, selon diverses traditions savantes anciennes, l'"antimoine cru", l'"antimoine gris", l'"antimoine rouge", l'antimoine jaune... à la signification variable selon chaque tradition.
 Il peut s'agir d'une grandeur antimoine, pratique pour signaler une ressource abiotique limitée dans le cadre d'un développement durable. Les analyses de cycle de vie terrestre avec la volonté de mieux appréhender l'épuisement des ressources abiotiques, en quantifiant par exemple diverses consommations de matière première, ont amené la création en 2004 en particulier de cette grandeur relative à l'antimoine. La conversion des quantités brutes vers leur équivalent antimoine ou kg d'antimoine fait intervenir la quantité totale de matière première disponible sur Terre. Ainsi il existe pour les naturalistes des estimations en milligramme d'antimoine par kilogramme, en milligramme d'antimoine par litre...pour estimer la rareté d'une entité décrite.

Antimoine, en anglais antimony, figure par extension comme dénomination ou dans la dénomination, de ville ou de mines, voire de zone minière ou de vallée plus ou moins profonde.
 Antimony (Antimoine) est une petite bourgade du comté Gardfield dans l'Utah, autrefois fondée pour l'exploitation d'une mine d'antimoine.
 Le canyon antimoine, en anglais Antimony canyon, est le lieu minier originale de la première bourgade. La contrée est aussi nommée Coyotte creek ou encore "canyon du Coyotte". Cette vallée s'étend aussi dans le comté Box Elder.
 Le canyon antimoine ou Antimony canyon désigne aussi une vallée étroite, près du Burnt Peak, dans le comté Los Angeles en Californie.    

 Antimoine, une maladie professionnelle reconnue consécutive à une intoxication à l'Antimoine

Notes et références